Mick Wingert (Lemoore, 4 de julho de 1974) é um ator de televisão estadunidense.

Ligações externas
 

Wingert, Mick